Administrador puede referirse a los siguientes artículos:

Ocupaciones 
 Administrador de sistemas, responsable de administrar sistemas informáticos.
 Administrador de base de datos, responsable de los aspectos ambientales de una base de datos.
 Administrador de negocios, profesional que realiza labores de negocios.
 Administrador de redes sociales, profesional que gestiona la presencia de la empresa en las redes sociales.
 Administrador de rentas, antiguo empleado de Hacienda.
 Administrador de fincas, profesional que se encarga de gestionar los asuntos para el mantenimiento y gestión económica de una finca.

Cargos públicos o religiosos 
 Administrador de la NASA, puesto más alto en la NASA.
 Administrador diocesano, pastor ordinario a quien en la Iglesia Católica corresponde el gobierno de una iglesia particular.
 Administrador apostólico, presbítero u obispo designado para administrar una diócesis que se encuentre en situación de sede.

Informática 
 Administrador de tareas, programa informático que se utiliza para proporcionar información sobre procesos y programas de una computadora;
 Administrador de tareas de Windows, administrador de tareas incluido en los sistemas operativos Microsoft Windows.
 Administrador de cuentas de seguridad, base de datos almacenada como un fichero del registro en Windows;
 Administrador de Programas, interfaz gráfica de Windows 3.x y Windows NT 3.x.

Entidades 
 Administrador Financiero de Transantiago, ente encargado de recaudar, administrar y distribuir los ingresos entre los operadores del Transantiago;
 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública empresarial española que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.